

Princesses du Portugal 
Les listes ci-dessous recensent les princesses du Portugal, depuis 1388, qu'elles soient princesses du sang ou princesse par alliance. En 1645 le titre fut changé en princesse du Brésil. Les lignes en bleu clair indiquent un titre de courtoisie, accordé aux personnes qui n'étaient pas princesses du Portugal en titre, mais seulement susceptibles de parvenir en première ligne de succession.

Princesses du sang

Princesses par alliance</span>

Références 

Traduction adaptée de :en: Princess of Portugal 

Histoire du Portugal
Maison d'Aviz
Maison de Habsbourg (Espagne)
Dynastie de Trastamare
Maison de Bourbon (Espagne)
Liste de princesses
Noblesse portugaise